Friesenegg heißen folgende geographische Objekte:

 Friesenegg (Gemeinde Leonding), Ortschaft der Gemeinde Leonding, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Friesenegg (Gemeinde Marbach), Ortschaft der Gemeinde Marbach an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Friesenegg (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil der Gemeinde Sankt Georgen am Walde, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Frieseneck
 Friesenegger